Římskokatolická farnost Krásný Les může být:

 Římskokatolická farnost Krásný Les (Liberec) – farnost v libereckém vikariátu litoměřické diecéze
 Římskokatolická farnost Krásný Les (Ústí nad Labem) – farnost v ústeckém vikariátu litoměřické diecéze
 Římskokatolická farnost Krásný Les – farnost v plzeňské diecézi zaniklá v roce 2005 sloučením do farnosti Jáchymov